Igești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Igești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Igești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea